Аеропорт — назва станцій метрополітену у різних містах

«Аеропорт» () — станція Копенгагенського метрополітену.

«Аеропорт» () — станція Гонконгського метрополітену.

«Аеропорт» () — станція Замоскворіцької лінії Московського метрополітену.

«Аеропорт» () — станція Клівлендського метрополітену.

«Аеропорт» — проектована станція Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену.
«Аеропорт» — проектована станція Олексіївської лінії Харківського метрополітену.